«Сыщики в седле» () — австралийский телесериал, вышел на экраны в 2001 году. Особенный интерес вызывает то, что сериал был снят при поддержке двух стран, находящихся на разных концах планеты: Австралии и Германии.

Конечно, в первую очередь, сериал «Сыщики в седле» рассчитан на детскую аудиторию, но многим взрослым также будет интересно его посмотреть. А потому он считается идеальным для семейного просмотра фильмом.

Сюжет 
Действие картины разворачивается в самом центре живописной Австралии. Этот материк вызывает колоссальный интерес: прекрасные пейзажи, милые люди, удивительные животные.

В этом чудесном зелёном мире, полном невероятных тайн и неожиданностей, проходит жизнь героев сериала — группы подростков, которые будут учиться верховой езде, изучать окружающий их мир и параллельно раскрывать множество загадок, попадая в самые невероятные ситуации, но неизбежно с достоинством выходя из них.

В ролях 
 Эбби Корниш — Реджи МакДауэлл
 Оливер Экланд — Винс Фраска
 Марк Фурз — Джейк Конрад
 Луиза Хельм — Джулия Кёртц
 Кейт Рэйсон — Тори Конрад
 Саймон Скарлет — Шейн Салливан

Ссылки 
 

Телесериалы Австралии 2000-х годов
Детские телесериалы
Телесериалы Германии 2001 года
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала Nine Network